Lesdain bezeichnet

 Lesdain, französische Gemeinde im Departement Nord
 Lesdain (Brunehaut), Ort in der belgischen Gemeinde Brunehaut

 Jacques Bouly de Lesdain (1880–1975), französischer Kollaborateur